

Noms propres 
 Tarté

Noms communs 
Tarte peut faire référence à :
 Une tarte, une spécialité culinaire constituée d'une pâte et d'une garniture sucrée ou salée
 une tarte, une gifle en argot, (voir claque)
 La tarte, le nom du béret des chasseurs alpins
 Tarte (parti politique), un parti politique belge décrit dans le film La Vie politique des Belges
 tarte, un adjectif pour qualifier quelqu'un d'un peu maladroit

Patronyme 
 Joseph-Israël Tarte (1848-1907), homme politique canadien

Voir aussi
 , tarte en anglais,